Kee ist der Familienname folgender Personen:
 Cor Kee (1900–1997), niederländischer Organist und Komponist
 Elizabeth Kee (1895–1975), US-amerikanische Politikerin
 Giano Li Tien Kee (* 1989), mauritischer Fußballspieler
 James Kee (1917–1989), US-amerikanischer Politiker
 John Kee (1874–1951), US-amerikanischer Politiker
 Lee Shau Kee (* 1928), chinesischer Immobilienunternehmer
 Paul Kee (* 1969), nordirischer Fußballspieler
 Piet Kee (1927–2018), niederländischer Organist und Komponist
 Robert Kee (1919–2013), britischer Fernsehmoderator, Dokumentarfilmer, Journalist und Autor

kee steht für:
 Östliches Keres (ISO-639-3-Code), eine der zwei Sprachgruppen von Keres (Sprache), einer nordamerikanischen Pueblosprache

KEE steht für:
 Knowledge Engineering Environment, Entwicklungstool für Expertensystem auf Lisp-Maschinen der 1980er Jahre
 Kellé Airport (IATA-Code), Flughafen von Kellé (Republik Kongo), Departement Cuvette-Ouest, Republik Kongo